Telephantasm — збірка пісень американської рок-група Soundgarden. Він був випущений 28 вересня 2010.

Трек-лист 
 Hunted Down - 2:41
 Hands All Over - 5:58
 Outshined - 5:11
 Rusty Cage - 4:25
 Birth Ritual - 6:05
 My Wave - 5:13
 Spoonman - 4:08
 Black Hole Sun - 5:19
 Fell on Black Days - 4:39
 Burden in My Hand - 4:50
 Blow Up the Outside World - 5:46
 Black Rain - 5:25

Джерела 
 Telephantasm  allmusic
 Telephantasm  last.fm

Альбоми Soundgarden 
Грандж-альбоми
Англомовні музичні альбоми
Альбоми американських виконавців